Hoher Stein ist der Name folgender geographischer Objekte:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Hoher Stein (Bayerischer Wald) (1042 m), Gipfel des Kaitersbergs im Bayerischen Wald bei Arrach, Landkreis Cham, Bayern
 Hoher Stein (Thüringer Wald) (860,3 m), im Thüringer Wald bei Oberschönau, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
  Hoher Stein (Rothaargebirge) mit Großem Hohen Stein (668,0 m) und Kleinem Hohen Stein (669,1 m); im Rothaargebirge, westlich von Bromskirchen, Kreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Hoher Stein (Weismain) (521,9 m), in der Fränkischen Alb bei Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Hoher Stein (Coswig) (200 m), bei Coswig (Sachsen),  Landkreis Meißen, Sachsen

in Österreich:
 Hoher Stein (Niederösterreich) (679 m), in der Böhmischen Saß bei Dobersberg, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich

in Tschechien.
 Hoher Stein, deutscher Name des Vysoký kámen (Elstergebirge) (773 m), im Elstergebirge bei Kraslice, Okres Sokolov, Karlovarský kraj

Felsen:
 Hoher Stein (Bad Elster) bei Bärenloh (Bad Elster) auf der Gemarkung von Adorf, Vogtlandkreis, Sachsen
 Hoher Stein (Dresden), Naturdenkmal mit Aussichtsturm im Dresdner Stadtteil Plauen
 Hoher Stein (Fichtelgebirge) (30 m bzw. 817 m), im Fichtelgebirge bei Kirchenlamitz, Landkreis Wunsiedel, Bayern; mit Aussichtskanzel
 Hoher Stein (Rüthen) bei Kallenhardt (Rüthen), Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen

Weiteres:
 Hoher Stein (Anklam), Landwehrturm bei Anklam, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Hoher Stein, andere Bezeichnung für den Menhir von Berga, bei Berga (Kyffhäuser), Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Hoher Stein (Odenwald), Grenzstein an der heutigen Landesgrenze zwischen Bayern und Hessen am ursprünglichen mittelalterlichen Grenzdreieck von Kurmainz, Herrschaft Breuberg und Kondominat Umstadt
 Hoher Stein (Ostenholz), Gedenkstein in Ostenholz, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Hoher Stein bei Wachtum, Großsteingrab südlich des Hümmling in Lastrup, Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Naturschutzgebiet Hoher Stein, Meschede
Siehe auch:
 Hohe Steine
 Hochstein
 Hohenstein